A Turquia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1908, e enviou atletas para competirem na maioria das edições dos Jogos Olímpicos de Verão desde então.  A Turquia também participou da maioria dos Jogos Olímpicos de Inverno desde sua primeira aparição, em 1936.

Atletas turcos ganharam um total de 91 medalhas, divididas em 39 ouros, 24 pratas e 28 bronzes.

A Turquia ganhou a maioria das medalhas nas Lutas amadoras.

O Comitê Olímpico Nacional da Turquia foi criado em 1908 e reconhecido em 1911.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes

Ver também 
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Turquia

Referências 
 
 

Turquia nos Jogos Olímpicos